Первая леди Украины (, также Перша леді України) — неофициальный титул супруги президента Украины.

Список первых леди Украины

См. также 
 Список Президентов Украины

Примечания 

 
Украина
Списки персоналий Украины